Obórki ist der Name folgender Orte in Polen
 Obórki (Osiek) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Obórki (Jednorożec) in der Woiwodschaft Masowien
 Obórki (Konstancin-Jeziorna) in der Woiwodschaft Masowien
 Obórki (Lubowidz) in der Woiwodschaft Masowien
 Obórki (Olszanka) in der Woiwodschaft Oppeln